IVI steht für:

 Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme, Einrichtung der Fraunhofer-Gesellschaft
 Institut für Virologie und Immunologie, tiermedizinische Forschungseinrichtung in der Schweiz
 Institut für vergleichende Irrelevanz, Gebäude des Instituts für England- und Amerikastudien der Goethe-Universität in Frankfurt am Main
 Interchangeable Virtual Instrument, Standard für Messgerätetreiber, Vorgänger Standard Commands for Programmable Instruments (SCPI)
 In-Vehicle Infotainment, Einsatz in Autos, siehe Infotainmentsystem

Ivi ist der Name folgender Pwersonen:
 Ivi (Fußballspieler) (Iván López Álvarez; * 1994), spanischer Fußballspieler

IVI